OGF peut faire référence à :

 OGF, l'acronyme russe du parti russe Front civil uni
 OGF, Omnium de Gestion et de Financement, groupe de sociétés du secteur funéraire
 Over G Fighters, un jeu vidéo sur Xbox 360
 Only God Forgives, un film sorti en 2013